John Montagu kan syfta på bland andra:

 John Montagu, 3:e earl av Salisbury (omkring 1350–1400), engelsk adelsman
 John Montagu (omkring 1655–1728), Master of Trinity College, Cambridge, 1683–1699
 John Montagu, 2:e hertig av Montagu (1690-1749), brittisk peer
 John Montagu, 4:e earl av Sandwich (1718–1792), brittisk peer
 John Montagu (1719–1795), brittisk amiral
 John Montagu, 5:e earl av Sandwich (1744–1814), brittisk peer
 John Montagu (1797–1853), brittisk kolonialtjänsteman
 John Montagu, 7:e earl av Sandwich (1811–1884), brittisk peer
 John Montagu, 11:e earl av Sandwich (född 1943), brittisk peer